Caravaggio, itáliai festőművész
Caravaggio, a festőművészről elnevezett Eurocity vonat
Caravaggio (film)

 Olaszország
Caravaggio, település Lombardia régióban, Bergamo megyében